Су Маочжэнь (; ) — китайский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Ещё в самом начале своей карьеры у Су Маочжэня было два кратких пробных периода в английском «Манчестер Юнайтед»: в сезонах 1989/90 и 1991/92, в течение которых он сделал ряд выступлений за юниорскую команду вместе с такими будущими звездами, как Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм и Пол Скоулз. После этого он вернулся в Китай и хорошо себя зарекомендовал себя в «Шаньдун Лунэн». С клубом Су Маочжэнь стал обладателем Кубка Китайской футбольной ассоциации в 1995 и 1999 годах и чемпионом Лиги Цзя А в 1996 году. Также в 1996 году Су Маочжэнь стал лучшим бомбардиром чемпионата и футболистом года в Китае.

Карьера за сборную 
Су Маочжэнь считался многообещающим молодым футболистом и рано дебютировал в сборной. Дебют за сборную Китая состоялся 23 января 1994 года в матче против сборной Саудовской Аравии (0:1). Он всячески старался в клубе, чтобы его часто вызывали в сборную. Примером является победа «Шаньдун Лунэн» в Кубке Китайской футбольной ассоциации в 1995 году. Свой первый гол забил 30 января 1996 года в матче квалификации на Кубок Азии 1996 против Макао (7:1). После чего со сборной он доходил до четвертьфинала Кубка Азии 1996 года в ОАЭ и занял четвёртое место в Кубке Азии 2000 года в Ливане. Также был участником чемпионата мира 2002 года в Южной Корее / Японии. Сыграл только в матче против Коста-Рики, заменив на 66 минуте Ян Чэня. После «мундиаля» завершил карьеру.

Карьера тренера 
В 2006 году окончил университет из Солфорда (Англия) и получил степень магистра в области управления. В ноябре 2006 года был назначен ассистентом главного тренера молодёжной сборной Китая во время подготовки к летним Олимпийским играм 2008. Сразу после Олимпиады тренировал сборные Китая до 20 и до 16 лет.

Достижения 
 Чемпион Лиги Цзя А: 1999
 Обладатель Кубка Китайской футбольной ассоциации: 1995, 1999

Примечания

Ссылки 
 World Cup footballer graduates from Salford
 Salford graduate appointed as Olympic football coach
 BBC Sport World Cup 2002 profile

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Шаньдун Тайшань»
Футбольные тренеры Китая
Тренеры ФК «Циндао Хайню»
Тренеры ФК «Циндао Чжуннэн»